I Szunghun (1938) dél-koreai kerékpárversenyző, olimpikon
 I Szunghun (1988) olimpiai és világbajnok dél-koreai gyorskorcsolyázó